etezje – rodzaj wiatrów
 Meltemi (system operacyjny) – system operacyjny dla prostych telefonów oparty na Linuxie MeeGo